Mušović ist der Familienname folgender Personen:

 Džemaludin Mušović (* 1944), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler und -trainer
 Zećira Mušović (* 1996), schwedische Fußballspielerin